Convent del Roser (Ciutadilla)
 Convent del Roser (Lleida)
 Convent del Roser (Ulldecona)